Reef peut désigner :
 Reef, une marque de mode californienne connue notamment pour ses sandales et autres articles de surfwear ;
 Reef, un groupe anglais de Glastonbury (Angleterre),
 le REEF, Recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets de marché en France, (Normes DTU, textes législatifs, etc.) réglementaires ou pratiques relatifs au bâtiment, publiés par le CSTB,
 Reef est la nouvelle campagne de publicité de Free, lancée en , qui a créé Reef pour écraser Free...